Уральский сельсовет — сельское поселение в Кваркенском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Уральское.

В 2018 году к Уральскому сельсовету присоединён Уртазымский сельсовет.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1900/342-III-ОЗ образовано сельское поселение Уральский сельсовет, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Кваркенского района
Сельские поселения Оренбургской области